Ryan Wilson (atleta) (n. 1980), atleta statunitense
 Ryan Wilson (musicista) (n. 1985), chitarrista, cantante e compositore statunitense
 Ryan Wilson (rugbista) (n. 1989), rugbista a 15 scozzese
 Ryan Wilson (wrestler), wrestler statunitense